Carrer en francès
Toponímia
 Rue (Somme), municipi francès, situat al departament del Somme i a la regió de Picardia.
 Cantó de Rue, Cantó del Somme al districte d'Abbeville.
 La Rue, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Rue (Friburg), municipi suís del Cantó de Friburg.
Altres
 RUE, Codi SIL (ISO 639-3) per a l'idioma Rutè.